Józef Fajkowski (historyk)
 Józef Fajkowski (oficer) – należący do obsady oficerskiej ORP "Orkan"